Lundbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lundbergstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Lundbergstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn